Technische inspectie service
 Treinincidentscenario